Леон О́кендэн (; 16 августа 1978, Корнуолл, Англия) — британский актёр.

Леон родился и вырос в курортном городке Луу, графство Корнуолл (Англия). В 2003 году окончил Лондонскую академию музыкального и драматического искусства по курсу актёрского мастерства. Начиная с 2003 года снялся в ряде телевизионных и художественных фильмов.

В России, в основном, актер известен, благодаря роли агента ФБР Нормана Джейдена () - одного из главных персонажей видеоигры Heavy Rain, которому, с помощью техники Motion Capture, Леон передал свою мимику и движения, а после также озвучил его в английской версии игры.

С 24 октября 2010 года Леон женат на актрисе Ванессе Хейхир. У них есть дочь Лайла.

Фильмография

Примечания

Ссылки